Ronald Smith ou Ron Smith ou Ronnie Smith peut désigner :

 Ronald Cove-Smith (1899-1988), joueur anglais de rugby à XV ;
 Ronald Smith (1922-2004), pianiste, compositeur et professeur de piano britannique ;
 Ron Smith (1924-2019), dessinateur de bande dessinée britannique ;
 Ron Smith (1944-), entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Ronnie Ray Smith  (1949-2013), athlète américain ;
 Ronnie Smith (1962-), joueur de basket-ball, américain naturalisé français.